Сергей Алексеевич Афендулов (1 мая 1951, Карагандинская область — 24 марта 2012, автодорога «Kузьминские Отвержки — Тюшевка», Липецкая область) — депутат Государственной думы четвёртого созыва (2004—2007) от Липецкой области, фракция партии «Единая Россия», заслуженный врач России.

Биография 
В 1974 г. окончил Карагандинский медицинский институт и интернатуру по хирургии. Доктор медицинских наук, заслуженный врач Российской Федерации.

Работал в медсанчасти Карагандинского металлургического комбината.
 1993—1997 — главный хирург управления здравоохранения Липецкой области,
 1997—2003 — главный врач медсанчасти Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), затем директор ОАО «НЛМК» по медико-социальным вопросам.
 1998—2000 — депутат Липецкого областного совета,
 2003—2007 — депутат Государственной Думы ФС РФ четвёртого созыва от избирательного округа 103 (Липецкий округ, Липецкая область), член Фракция «Единая Россия». Заместитель председателя Комитета ГД по охране здоровья.

В мае 2004 г. региональный политсовет липецкого отделения «Единой России» не утвердил С. Афендулова на должность секретаря регионального политсовета, что было расценено как результат противоречий главы НЛМК Владимира Лисина и губернатора Липецкой области Олега Королева.

Соавтор более 220 научных работ, 3 монографий, 13 изобретений и свыше 35 рационализаторских предложений. Под его руководством защищены семь кандидатских диссертаций и одна докторская.

24 марта 2012 погиб в результате ДТП, произошедшего на автодороге «с. Kузьминские Отвержки — с. Тюшевка», похоронен в Липецке.

Семья 
Женат, трое дочерей — Надежда Афендулова (род. 1988), Ирина Афендулова (род. 1974) → врач офтальмолог главного отделения медсанчасти ОАО Новолипецкого металлургического комбината, приёмная дочь Светлана Анисимова → работает в липецком отделении Сбербанка.

Награды и звания 
Заслуженный врач Российской Федерации (2000).

Источники 

 
 

Медики по алфавиту
Хирурги СССР
Хирурги России
Медики XX века
Депутаты Государственной думы Российской Федерации IV созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации от одномандатных округов
Погибшие в автомобильных катастрофах
Похороненные в Липецке